Les élections municipales françaises de 2020 à Cahors ont lieu le , pour le renouvellement du conseil municipal de Cahors et du conseil communautaire.

Comme dans toutes les communes de  et plus, les élections à Cahors sont municipales et intercommunales.

Contexte 

Le maire sortant Jean-Marc Vayssouze-Faure a renouvelé sa candidature. 

 Maire sortant : Jean-Marc Vayssouze-Faure (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 25 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Candidats et résultats

Candidats

Liste de gauche 
La gauche présente une liste unique sous le nom de Cap à Gauche. Cette liste citoyenne est soutenue par La France Insoumise, le PCF, Génération.s et Ensemble !. Elle est composée en partie de citoyens tirés au sort et de gilets jaunes. La liste est conduite par Elsa Bougeard, seule femme tête de liste de cette élection. Leurs candidats compte s'appuyer sur trois piliers principaux : l'écologie, la démocratie participative au quotidien, et la solidarité.

Liste indépendante 
Sans soutien de parti, la liste Cahors en transition a décidé de se présenter seule. Elle est conduite par François Duchesne.

Liste socialiste 
La liste L'avenir en confiance du maire sortant est à nouveau soutenue par le Parti Socialiste.

Listes de droite 
Bien qu'elle se revendique sans étiquette, la liste Cahors ensemble & autrement menée par Thierry Lorin, est officiellement soutenue par le parti du gouvernement, La République en Marche.

Une autre liste de droite, Aimer Cahors emmenée par l'indépendant Roland Hureaux, est soutenue par Les Républicains et l'UDI.

Liste d'extrême droite 
L'extrême droite est représentée par Bruno Lervoire soutenu par le Rassemblement national sous le nom de Agissons pour Cahors.

Résultats

Notes et références

Notes

Références 

Cahors
Municipales, 2020
Cahors